Osoby o tym nazwisku:
 Marwan Hamadeh – libański polityk
 Rami Hamadeh – palestyński piłkarz